Суперкубок Турции по футболу 2019 года () — 46-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2018/19 «Галатасарай» и финалист Кубка Турции 2018/19 «Акхисар Беледиеспор». Встреча состоялась 7 августа 2019 года в Анкаре, на стадионе Эрьяман.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2019 на сайте Турецкой футбольной федерации

2019
Матчи ФК «Акхисар Беледиеспор»
Матчи ФК «Галатасарай»
Спорт в Турции в 2019 году
Август 2019 года
События 7 августа
Спортивные соревнования в Анкаре
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019